Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Maximin – Gard
Saint-Maximin – Isère
Saint-Maximin – Oise

Persone 
Allan Saint-Maximin, calciatore francese di origine guadalupense.